Русла́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Русланов, Вадим Львович (1926—1996) — советский театральный актёр, певец.
 Русланов, Борис Ахмедович (род. 1937) — советский футболист.

